Příjmení Meitner vzniklo z německého názvu pro obec Majetín (Majetein) u Olomouce
v době Josefa II. (Patent Josefa II. z června. 1787 s platností od 1. ledna. 1788). Všichni židé, žijící na území monarchie, museli přijmout německá příjmení. Některá příjmení se odvozovala podle místa původu, jako v tomto případě. Z Majetína pochází rodina fyzičky Lise Meitnerové a malíře Jiřího Meitnera..

Známí nositelé tohoto příjmení 
U nás
 Jiří Meitner (* 24. dubna 1958) – český malíř židovského a valašského původu.

V zahraničí
 Lise Meitner (* 7. listopad 1878 Vídeň – 27. října 1968 Cambridge) byla rakouská fyzička židovského původu zabývající se studiem radioaktivity a jadernou fyzikou.
 Erika Meitner (* 1975) – americká básnířka židovského původu.
 Philipp Meitner (1838–1910), rakouský právník a šachový mistr; otec Lise.

Reference

Externí odkazy 
 

Německá příjmení
Židovská příjmení